Не пойман — не вор (реж. Пётр Чардынин) — 1923. Авантюрная драма;
 Не пойман — не вор (оригинальное название — ) — 1958. Комедия;
 Не пойман — не вор (оригинальное название — ) — 2006. Криминальная драма;
 Не пойман — не вор (оригинальное название — фр. Ni vu, ni connu) — 2011. Криминальная комедия.